Chaiten kan syfta på:

Chile 

 Chaiten (kommun i Chile), Región de Los Lagos, Provincia de Palena, 
 Chaitén (ort i Chile), Región de Los Lagos, Provincia de Palena, 

 Chaitén (vulkan) – en vulkan